Марвиц () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Марвиц, Георг дер фон (1856—1929) — германский военный деятель, кавалерийский генерал, участник Первой мировой войны.
 Марвиц, Фридрих Август Людвиг (1777—1837) — прусский генерал-лейтенант, участник ряда наполеоновских войн.